Chélidoine est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 La grande chélidoine, plante de la famille des Papavéracées appelée aussi herbe aux verrues.
 La petite chélidoine, nom ancien de la ficaire fausse-renoncule, plante de la famille des Ranunculaceae.

Nom propre 
 Chélidoine et Éméthère (début ), soldats au camp de León en Galice, martyrs à Calahorra en Espagne Tarragonaise ; fêtés le 3 mars.

Voir aussi
 Cardamine chélidoine

Références